Negro (sans accent) est initialement le mot espagnol pour « noir », sans autre connotation, mais il a été employé pour désigner les Noirs dans plusieurs langues, dont l'anglais. En français, il a été traduit par « nègre » (« négresse » au féminin), terme qui a été couramment employé jusqu'au milieu du  pour désigner les Noirs, concurremment avec sa variante populaire et injurieuse, « négro ». Le terme « nègre » a lui-même pris progressivement un sens insultant et raciste dans de nombreuses langues, dont le français, l'anglais et l'italien, et il a progressivement cessé d'être utilisé dans le langage courant.

Culture américaine 
Aux États-Unis, le terme Negro est un terme désuet désignant les personnes noires. Il était considéré comme un terme respectueux jusque dans les années 1970 (il est d'ailleurs utilisé par Martin Luther King dans son discours I have a dream). Il est peu à peu tombé en désuétude au profit des termes Black ou Afro-american (« Afro-américain »). Aujourd'hui, le terme Negro est généralement considéré comme péjoratif, il est cependant acceptable comme un terme vieilli et reste associé à plusieurs institutions historiques de la communauté noire américaine, par exemple :
 Le negro spiritual, un type de musique vocale et sacrée né chez les esclaves noirs d'Amérique au  qui sera à l'origine du mouvement gospel.
 Les Negro Leagues, des ligues professionnelles américaines de baseball réservées aux Afro-américains lors de la période de ségrégation, de la fin du  à 1948.
 La Universal Negro Improvement Association and African Communities League (UNIA), une organisation nationaliste noire internationale  créée par Marcus Garvey en Jamaïque en août 1914.
 Le United Negro College Fund, une organisation philanthropique distribuant des bourses à des étudiants noirs défavorisés fondée en 1944

Anthroponyme 

 Alfonso Negro (1915-1984), un ancien footballeur professionnel et médecin italien ;
 Laurent Négro (1929-1996), PDG et fondateur de l'entreprise VediorBis ;
 Marylène Negro (1957-), artiste plasticienne et cinéaste française ;
 Paolo Negro (1972-), un footballeur italien ;
 Vinny Del Negro (1966-),  un joueur de basket-ball américain.

Musique 
 El Negro est le nom artistique du chanteur de flamenco espagnol José de los Reyes Santos (1905-) ;
 Mercado Negro est un groupe de reggae portugais, fondé en 1999.

Toponyme 

 le Negro, un volcan argentin ;
 , le nom de plusieurs villes, régions et rivières d'Amérique latine ;
 , nom de plusieurs caps ou localités ;
 Cerro Negro, une ville de l'intérieur de l'État de Santa Catarina (Brésil).

Autre 
 Negro Matapacos, chien chilien connu pour sa participation aux manifestations à Santiago pendant les années 2010.

Article connexe 
 Nègre